Пре́йльский край () — административно-территориальная единица на юго-востоке Латвии, в историко-культурной области Латгалия. Край состоит из четырнадцати волостей и города Прейли, который является центром края. Граничит с Екабпилсским, Вараклянским, Резекненским, Краславским, Даугавпилсским и Ливанским краями.

Край был образован 1 июля 2009 года из части расформированного Прейльского района.
Первоначально состоял из четырёх волостей и города Прейли. Площадь края составляла 365,3 км².

После административной реформы 2021 года к краю были присоединены шесть волостей из упразднённого Риебинского края, три волости из упразднённого Варкавского края и Аглонская волость из упразднённого Аглонского края.

Население 
По оценке на 1 января 2015 года население края составляло 9941 постоянный житель, на 1 января 2010 года — 11 746 человека.

Национальный состав 
Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 Аглонская волость ()
 Айзкалнская волость ()
 Варкавская волость ()
 Галенская волость ()
 Пелечская волость ()
 город Прейли ()
 Прейльская волость ()
 Риебинская волость ()
 Рожкалнская волость ()
 Рушонская волость ()
 Саунская волость ()
 Силаянская волость ()
 Силюкалнская волость ()
 Стабулниекская волость ()
 Упмальская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Прейльского края